Несущая способность — способность выдерживать нагрузку при поддержании нормального функционирования.
 Несущая способность (механика) — предельная нагрузка конструкции, превышение которой приводит к пластическим деформациям.
 Несущая способность грунтов — способность почвы выдерживать нагрузки.
 Несущая способность крыла — способность крыла создавать подъёмную силу.

Примечания